Mubàrak i Mudhàffar, primers reis de la taifa de Balànsiya (1011-1020), actual València 
 Hosni Mubàrak, polític i militar egipci
 Mubàrak ibn Àhmad ibn Zayd, xerif de la Meca del 1720 a 1722 i de 1723 a 1724